Felidae – famiglia di mammiferi dell'ordine dei carnivori.
 Felidae – romanzo tedesco pubblicato in Italia con il titolo La società dei gatti assassini
 Felidae – film d'animazione tedesco tratto dall'omonimo romanzo